Ованесов (Ованесова) — фамилия, имеющая армянское происхождение.

 Ованесов, Виталий Сергеевич (1940—2013) — советский и российский актёр театра и кино.
 Ованесов, Гурген Павлович (1909—1993) — советский геолог-нефтяник, лауреат Государственной премии СССР (1950).
 Ованесов, Евгений Степанович (1893—1944) — российский и советский теннисист, заслуженный мастер спорта СССР.

 Ованесова, Арша Амбарцумовна (1906—1990) — советский режиссёр документального кино.

См. также 
 Аванесов